Олейник, Роберт:
 Олейник, Роберт (род. 1986) — австрийский футболист польского происхождения, вратарь.
 Олейник, Роберт (1911—1988) — немецкий военный летчик-ас.